Les importantes villes de Corée du Sud possèdent une autonomie équivalente à celle de leurs provinces. Séoul, la plus grande ville et capitale, est nommée teukbyeolsi (ville spéciale), tandis que les six autres plus grandes villes sont nommées gwangyeoksi (métropoles). Les autres villes sont nommées si (villes) et sont sous juridiction provinciale. Les chiffres donnés sont ceux des recensements de 2000, 2005, 2010 et 2015.

Autre article : liste des aires urbaines de Corée du Sud. Avec des chiffres encore plus tentaculaires !

Liste 
Cette liste comprend les divisions au niveau provincial: la ville spéciale (특별시) et les villes métropolitaines (광역시) et une division au niveau municipal: les villes (시). D'autres divisions municipales comme les comtés (군) et les districts (구) ne sont pas incluses. Toutes les données démographiques sont basées sur le recensement de la population et du logement en Corée du Sud de 2000 à 2015.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Villes de Corée du Nord

Liens externes 
  Office National des Statistiques
  City Population

Coree du Sud

Villes